Адельфи (от  — братья) — многозначный термин.

  — английский литературный журнал, основанный Джоном Миддлтоном Мерри и издававшийся с 1923 по 1955 гг.
 Адельфи (фирма) — проектная фирма, основанная в 1767 г. братьями-архитекторами Робертом и Джеймсом Адам.
 Адельфи (Лондон) — район в Лондоне, спроектированный братьями Адам.
 Театр Адельфи — театр в Вест-Энде (Лондон).